Desa Nogosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Nogosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,17, long 111,34), 
 Desa Nogosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Nogosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,65, long 112,57), 
 Desa Nogosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,64, long 112,71), 
 Desa Nogosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,26, long 113,58), 

Robotskapade Indonesienförgreningar